Brezoaia se poate referi la:

 Brezoaia, Ștefan Vodă, localitate-centru de comună în Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova
 Brezoaia, Dâmbovița, sat în județul Dâmbovița, România
 Râul Brezoaia, curs de apă, afluent al râului Oituz

Altele 
 Comuna Brezoaele, Dâmbovița